Fornbach und Fornbachsgraben sind geographische Namen:

 Fornbach, Stadtteil von Rödental im Landkreis Coburg, Bayern
 Fornbach (Itz), rechter Zufluss der Itz in Fornbach, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern

 Fornbachsgraben, rechter Zufluss der Itz gegenüber Mittelberg, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Fornsbach
 Vornbach